Carlsberg bezeichnet:

 Carlsberg (Brauerei), dänische Brauerei
 Carlsberg (Harrislee), Ort der Gemeinde Harrislee bei Flensburg
 Carlsberg (Kopenhagen), ein Stadtviertel in Kopenhagen
 Carlsberg (Kr.Memel), heute Rimkai, ein Stadtteil von Klaipėda
 Carlsberg (Pfalz), Gemeinde im Landkreis Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz
 Carlsberg (Schirgiswalde-Kirschau), Ortsteil der sächsischen Stadt Schirgiswalde-Kirschau im Landkreis Bautzen
 (5890) Carlsberg, Asteroid des Hauptgürtels
 Carlsberg, historischer Name von Karlsberg, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Sapieniec (Pozezdrze), Ort im Powiat Węgozrewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 ein ehemaliges Dorf (heute Wüstung) des unterfränkischen Marktes Mömbris, siehe Karlesberg
 das Dorf Carlsberg (heute Karłów) bei Landsberg im ehemaligen Landkreis Rosenberg in Oberschlesien

Siehe auch:
 Carlsberg-Stiftung
 Carlsburg
 Carolusberg
 Karlsberg
 Papyrus Carlsberg